Il singolare del torneo di tennis Timișoara Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Christophe Faurel che ha battuto in finale Jakub Herm-Zahlava 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Marc Gicquel (semifinali)
 Juan-Pablo Guzman (primo turno)
 Leonardo Azzaro (primo turno)

 Jean-Christophe Faurel (Campione)
 Gabriel Moraru (secondo turno)
 Jan Minar (quarti di finale)
 Adrian Ungur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2005